Джеймс «Джим» Бро́дбент (, , Линкольн, Англия, Великобритания) — британский актёр кино, театра и телевидения, лауреат премий «Оскар» (2002), «Золотой глобус» (2002, 2008) и BAFTA (2002, 2007), двукратный номинант на премию «Эмми» (2002, 2007).

Джим Бродбент является одним из самых востребованных и разносторонних актёров современного британского кинематографа. Российскому зрителю он известен, прежде всего, своими ролями в фильмах: «Мулен Руж!», «Айрис», «Дневник Бриджит Джонс», «Банды Нью-Йорка», «Облачный атлас», серии фильмов «Гарри Поттер» и сериале «Игра престолов».

Ранние годы 
Джеймс Бродбент родился 24 мая 1949 года в английском городке Линкольн, графство Линкольншир в творческой семье. Мать, Ди Бродбент, работала скульптором, а отец, Рой Бродбент, скульптором, дизайнером интерьера и мастером по мебели. Кроме того, оба они играли в любительской труппе «Сельские актеры Линдсея», в небольшом здании, переделанном Роем Бродбентом из бывшей методистской церкви в театр.

Бродбент посещал квакерскую школу в городе Рединг, затем колледж искусств, но вскоре перевелся в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, окончив её в 1972 году.

Карьера 
Первыми театральными работами Бродбента стали роли в «Национальном театре Брента» в качестве ассистента известного актёра Патрика Барлоу, где Бродбент появлялся в характерных мужских и женских ролях. В дальнейшем он работал в Королевском национальном театре и Королевском придворном театре.

Дебют Бродбента в кино состоялся в картине «Крик» (1978) режиссёра Ежи Сколимовского. Затем актёр сыграл небольшие роли у режиссёра Стивена Фрирза в фильме «Удар» (1984) и у Терри Гиллиама в «Бандитах времени» (1981) и «Бразилии» (1985). Кроме этого, Бродбент снимался и на телевидении, например в телесериале «Чёрная Гадюка» (1983) с участием известного комедийного актёра Роуэна Аткинсона, ситкомах и комедийных шоу.

Первым серьёзным успехом стала роль в фильме «Сладости жизни» (1990) режиссёра Майка Ли, с которым актёр был хорошо знаком ещё по совместной работе в театральных пьесах «Гусиная кожа» и «Экстаз». В 1999 году он сыграл главную роль у этого же режиссёра в фильме «Кутерьма». За эту роль Бродбент был признан лучшим актёром на Венецианском кинофестивале в 1999 году, получив «Кубок Вольпи».

В 2001 году Бродбент появился сразу в трёх успешных фильмах: «Дневник Бриджит Джонс» в роли отца Бриджит, «Мулен Руж!» в роли владельца кабаре Харольда Зидлера, принесшую ему премию BAFTA и « Айрис» в роли самоотверженного супруга. Эту роль можно считать самой удачной в актёрской биографии Бродбента — за неё он был удостоен премий «Оскар» и «Золотой Глобус» как лучший актёр второго плана.

Бродбент озвучил роли в нескольких популярных мультфильмах: мадам Керогаз в «Роботы» (2005) и сержанта Монти в «Вэлиант: Пернатый спецназ», а также снялся в роли Бэтмена в пародии на Человека-паука — «Человек-паучник».

За свою творческую карьеру он неоднократно появлялся в исторических фильмах, таких как «Эрик-викинг» (1989), «Колдовской апрель» (1992), «Принцесса Карабу» (1994), «Ричард III» (1995), «Черчилль» (2002), «Молодая Виктория» (2009) и других. Бродбент снялся и в таких популярных среди молодежи фильмах, как: «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005), «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008), «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (в двух последних фильмах он играет Горация Слизнорта).

Личная жизнь 
В 1987 году актёр женился на дизайнере театральных костюмов Анастейше Льюис. У него нет своих детей, но он воспитывает двоих сыновей от предыдущего брака жены. В настоящее время актёр живёт вместе с женой в Лондоне, снимаясь как в Великобритании, так и в США.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Biography  on the Broadbent Theatre website 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Лауреаты международной премии «Эмми»
Киноактёры Великобритании
Лауреаты премии Ричарда Харриса за актёрский вклад в британский кинематограф